Assens Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. Den nye kommunalbestyrelse blev valgt den 15. november 2005. Borgmester fra 1. januar 2014 er Søren Steen Andersen (Venstre).

Ny Assens Kommune består af følgende:
 Assens Kommune (1970-2006)
 Glamsbjerg Kommune
 Haarby Kommune
 Tommerup Kommune
 Vissenbjerg Kommune
 Aarup Kommune

Byer

Politik

Borgmestre

Valgresultater efter år

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Lokalt erhvervsklima 
I Dansk Industris undersøgelse af "lokalt erhvervsklima" kom Assens Kommune i 2013 ind som nummer 66 (af 96). Kommunens bedste kategori var "Fysisk planlægning", hvor den var nummer 23, mens den værste kategori var "Infrastruktur og transport", hvor den var nummer 94.

I samme undersøgelse er Assens i 2017 rykket frem til en placering som nummer 34 (di.dk). Det er "Kommunale rammevilkår" og "Infrastruktur og transport", der trækker ned, med placeringer som hhv. nr. 81 og 74. Bedste placering er en ottendeplads på parameteret "Information og dialog med kommunen."

I opgørelser af eksportværdi per indbygger blander Assens Kommune sig i toppen af de danske kommuner.

Sogne i Assens Kommune 
Medlemmer af folkekirken (indbyggere) pr. 1. januar 2020

Referencer 

 Danmarks Statistik – statistikbanken.dk

Eksterne henvisninger 

 
Kommuner i Region Syddanmark